Ukrán ortodox egyház, 2018. december 15-én megalakult független ortodox egyház
 Ukrán ortodox egyház (moszkvai patriarchátus), az orosz ortodox egyház alárendeltségébe tartozó autonóm ukrán egyház 
 Ukrán ortodox egyház (kijevi patriarchátus), 1992–2018 között működött ukrán egyház
 Ukrán autokefál ortodox egyház, 1924–2018 között működött ukrán egyház